White Cloud peut désigner :

Toponyme

États-Unis  

 White Cloud (Indiana)
 White Cloud (Kansas)
 White Cloud (Michigan)
 White Cloud (Missouri)

Homonymie de toponyme